Башня Виктории — в Лондоне, на юго-западном углу Вестминстерского дворца
 Башня Виктории (Оттава) — бывшая башня в составе архитектурного комплекса Канадского парламента. Рухнула в результате пожара 1916 г., вместо неё возведена Башня мира.